Mindestens sechs Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Confiance nach dem französischen Wort für Selbstvertrauen:

 die erste HMS Confiance war eine Sloop mit 20 Kanonen, ursprünglich der französische Freibeuter Confiance. Bekannt wurde das Schiff 1800, als seine Besatzung  unter dem Kommando des berühmten Freibeuterkapitäns Robert Surcouf nach einem erbitterten Gefecht den britischen Ostindienfahrer Kent eroberte. 1805 wurde die Confiance von der britischen Fregatte HMS Loire aufgebracht, von der Royal Navy übernommen und 1810 außer Dienst gestellt.
die zweite HMS Confiance war eine Sloop mit 18 Kanonen, die 1813 vom Stapel lief und 1822  mit der gesamten Besatzung vor der irischen Küste sank.
 die dritte HMS Confiance war eine Fregatte mit 36 Kanonen, die 1814 vom Stapel lief, im selben Jahr in der Schlacht bei Plattsburgh in die Hände der Amerikaner fiel und von diesen 1825 verkauft wurde.
 die vierte HMS Confiance war ein Kanonenboot mit Schaufelradantrieb, das 1827 vom Stapel lief und 1873 ausgemustert wurde. 
 die fünfte HMS Confiance war ein Schlepper, der 1884 vom Stapel lief und im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam. 
 die sechste HMS Confiance  war ein Schlepper, der 1955 vom Stapel lief.

Confiance